Literatuur
 Premio Nadal, een Spaanse literatuurprijs

Personen met de achternaam Nadal
 Amaro Nadal, een Uruguayaanse voetballer
 Miguel Ángel Nadal, een Spaanse voetballer (en oom van Rafael Nadal)
 Rafael Nadal, een Spaanse tennisser
 Rosario Nadal y Fuster-Puigdorfila, een Bulgaarse prinses
 Toni Nadal, een Spaanse tenniscoach (en oom van Rafael Nadal)
 Xisco Nadal, een Spaanse voetballer